Финал Кубка УЕФА 1989 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1988/89, 18-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 3 мая 1989 года, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Ответный матч состоялся 17 мая 1989 года, на стадионе «Некарштадион» в Штутгарте. В матче встретились итальянский «Наполи» и западногерманский «Штутгарт».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1988/1989

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1989
Кубок УЕФА
Май 1989 года
Лига Европы УЕФА 1989
Лига Европы УЕФА 1989
Международные спортивные соревнования в Неаполе
Международные соревнования по футболу в Италии
События 3 мая
События 17 мая
Спорт в Италии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Спорт в Германии в 1989 году
Международные соревнования по футболу в Германии